Alice Marble ha battuto in finale Helen Jacobs 6-2, 6-3.

Teste di serie 

 Alice Marble (Campionessa)
 Helen Jacobs (finale)
 Pauline Betz (quarti di finale)
 Dorothy Bundy (quarti di finale)

 Sarah Palfrey (terzo turno)
 Helen Bernhard (quarti di finale)
 Virginia Wolfenden (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

U.S. National Championships 1940